Anadara — рід морських двостулкових молюсків з родина Аркові (Arcidae).

Види 
Рід містить такі види:
 Anadara adamsi Olsson, 1961
 Anadara aequatorialis (d'Orbigny, 1846)
 Anadara aethiopica (Thiele & Jaeckel, 1931)
 Anadara aliena (Iredale, 1939)
 Anadara ambigua (Reeve, 1844)
 Anadara angicostata (Reeve, 1844)
 Anadara antiquata (Linnaeus, 1758)
 Anadara auriculata (Lamarck, 1819)
 Anadara axelolssoni (Macsotay & Campos, 2001)
 Anadara bataviensis (Lamy, 1907)
 Anadara biangulata (G. B. Sowerby I, 1833)
 Anadara bifrons (Carpenter, 1857)
 Anadara brasiliana (Lamarck, 1819)
 Anadara broughtonii (Schrenck, 1867)
 Anadara camerunensis Oliver & Cosel, 1993
 Anadara cepoides (Reeve, 1844)
 Anadara chemnitzii (Philippi, 1851)
 Anadara cistula (Reeve, 1844)
 Anadara compacta (Reeve, 1844)
 Anadara concinna (G. B. Sowerby I, 1833)
 Anadara consociata (E. A. Smith, 1885)
 Anadara corbuloides (Monterosato, 1878)
 Anadara cornea (Reeve, 1844)
 Anadara corrugata (Lamy, 1907)
 Anadara crassicostata (H. Adams, 1873)
 Anadara craticulata (Nyst, 1848)
 Anadara crebricostata (Reeve, 1844)
 Anadara cymbaeformis Reeve, 1844
 Anadara diluvii (Lamarck, 1805) †
 Anadara disparilis (Reeve, 1844)
 Anadara eborensis Oliver & Cosel, 1993
 Anadara ehrenbergi (Dunker, 1868)
 Anadara emarginata (G. B. Sowerby I, 1833)
 Anadara esmeralda (Pilsbry & Olsson, 1941)
 Anadara ferruginea (Reeve, 1844)
 Anadara floridana (Conrad, 1869)
 Anadara formosa (G. B. Sowerby I, 1833)
 Anadara fultoni (G. B. Sowerby III, 1907)
 Anadara globosa (Reeve, 1844)
 Anadara grandis (Broderip & G. B. Sowerby I, 1829)
 Anadara guangdongensis (Bernard, Cai & Morton, 1993)
 Anadara gubernaculum (Reeve, 1844)
 Anadara hankeyana (Reeve, 1844)
 Anadara hemidesmos (Philippi, 1845)
 Anadara hyphalopilema G. B. Campbell, 1962
 Anadara inaequivalvis (Bruguière, 1789)
 Anadara indica (Gmelin, 1791)
 Anadara jousseaumei (Lamy, 1907)
 Anadara jurata Iredale, 1939
 Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906)
 Anadara kikaizimana (Nomura & Zinbo, 1934)
 Anadara labiosa (G. B. Sowerby I, 1833)
 Anadara larkinii (Nelson, 1870) †
 Anadara mazatlanica (Hertlein & Strong, 1943)
 Anadara multicostata (G. B. Sowerby I, 1833)
 Anadara natalensis (Krauss, 1848)
 Anadara notabilis (Röding, 1798)
 Anadara nugax Iredale, 1939
 Anadara nux (G. B. Sowerby I, 1833)
 Anadara obesa (G. B. Sowerby I, 1833)
 Anadara occlusa (Reeve, 1844)
 Anadara oceanica (Lesson, 1831)
 Anadara passa Iredale, 1939
 Anadara perlabiata (Grant & Gale, 1931)
 Anadara pilula (Reeve, 1843)
 Anadara polii (Mayer, 1868)
 Anadara pumila (Dunker, 1868)
 Anadara pygmaea (H. Adams, 1872)
 Anadara reinharti (Lowe, 1935)
 Anadara rhomboidalis (Schumacher, 1817)
 Anadara rotundicostata (Reeve, 1843)
 Anadara rufescens (Reeve, 1844)
 Anadara rugifera (Dunker, 1866)
 Anadara sabinae (Morlet, 1889)
 Anadara sativa (Bernard, Cai & Morton, 1993)
 Anadara satowi (Dunker, 1882)
 Anadara secernenda (Lamy, 1907)
 Anadara senegalensis (Gmelin, 1791)
 Anadara setigericosta (Nyst, 1848)
 Anadara similis (C. B. Adams, 1852)
 Anadara speciosa (Philippi, 1849)
 Anadara subglobosa (Kobelt, 1889)
 Anadara subgranosa (Dunker, 1869)
 Anadara subrubra (Dunker, 1866)
 Anadara transversa (Say, 1822)
 Anadara trapezia (Deshayes, 1839)
 Anadara tricenicosta (Nyst, 1848)
 Anadara troscheli (Dunker, 1882)
 Anadara tuberculosa (G. B. Sowerby I, 1833)
 Anadara uropigimelana (Bory de Saint-Vincent, 1827)
 Anadara vellicata (Reeve, 1844)

Посилання

Джерела 
 Powell A W B, New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1

Arcoida
Роди молюсків